

Закшевська-Воля — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Закшевська-Воля — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства